Malins ist der Familienname folgender Personen:
 Geoffrey H. Malins (1887–1943), britischer Fotograf und Filmregisseur
 Germans Māliņš (* 1987), lettischer Fußballspieler
 Max Malins (* 1997), englischer Rugby-Union-Spieler